Julia Chang (ジュリア・チャン) es un personaje ficticio Estadounidense de descendencia Nativo americana de la franquicia de videojuegos , del género de lucha, desarrollado por Namco. Julia debutó en 1997 en el videojuego Tekken 3 y pasó a ser un personaje frecuente haciendo aparición en posteriores juegos de la serie como Tekken Tag Tournament, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 5: Dark Resurrection, Tekken 6, Tekken 6: Bloodline Rebellion y Tekken 7. También aparece en el videojuego crossover Street Fighter X Tekken.

Introducción 
Julia Chang es la hija adoptiva de Michelle Chang, otra luchadora de la serie (Tekken, Tekken 2, Tekken Tag Tournament y Tekken Tag Tournament 2). Dentro del argumento principal de la serie, a partir de Tekken 2, Michelle desaparece como personaje jugable y fue sustituida por su hija adoptiva Julia Chang a partir de Tekken 3.

Historia

Personalidad 

Julia es una mujer muy amable con un gran amor por su madre adoptiva Michelle, así como por su tribu y su tierra natal. A su vez, Julia es muy valiente frente al peligro, se mantendrá firme y luchará por el lado del bien para proteger a las personas y las cosas que le importan. Julia también es inteligente, ya que su pasión por su tierra natal la llevó a estudiar arqueología, y el tiempo que pasó investigando el rejuvenecimiento de los bosques le enseñó mucho sobre las ciencias naturales y la tecnología de la información. El compromiso de Julia con las buenas causas tiende a tener prioridad sobre su propia vida personal, hasta tal punto que parece ajena al afecto que le muestran los demás, sobre todo Ganryu, cuyo amor no ha sido correspondido durante mucho tiempo.

En Tekken 7 , ella vuelve como una celebridad de Internet (usa una tableta en una de sus introducciones antes de una lucha), la personalidad de Julia se ha vuelto un poco más alegre y activa ella es algo más hiperactiva y bulliciosa que en las entregas anteriores de Tekken. 
Incluso se apoya en la cuarta pared en uno de sus outros diciéndole al jugador (o espectador, si están viendo su juego en YouTube o Twitch ), "¡No olvides suscribirte!".

Apariencia Física 

Julia es una mujer nativa americana con ojos marrones y cabello largo castaño, trenzado en la espalda y típicamente sujeto con cintas para el cabello de colores mientras se peina en flequillos a cada lado de su rostro. Al ser de ascendencia nativa americana, muchas de las joyas y accesorios que usa Julia son de diseño tradicional de los nativos americanos o contienen patrones de acuerdo con su herencia, y a menudo se la puede ver con un tocado con plumas en el costado.

Tekken 3 
Para desbloquear a Julia en Tekken 3, se ha de terminar el juego en modo "Arcade" dos veces.

Cuando Julia cumplió 18 años, las historias de repentinas desapariciones de famosos artistas marciales por todo el mundo comenzaron a alcanzar la tribu. Sin embargo, ellos sabían la causa: fue contenida en las leyendas tribales del Dios de la Lucha, Ogre. La gente en la tribu temió que la razón fuese el colgante de Michelle, que era la llave a un tesoro sagrado en Mesoamérica (aunque la búsqueda de tal artefacto fue el motivo de que ella apareciese inicialmente en la saga Tekken desde su primera entrega), y estaba involucrado con las desapariciones.

A raíz del suceso, Michelle deseó conocer el origen del poder del Dios de la Lucha, por lo que emprende un viaje a Japón para preguntarle a la única persona que podría darle información al respecto: Heihachi Mishima, presidente de la compañía y corporación multimillonaria Mishima Zaibatsu. Él había intentado tomar el colgante que Michelle encontró durante el torneo de Tekken en el pasado, y el cual estaba relacionado de algún modo con Ogre, pero Michelle no regresó de su visita, por lo que Julia sospechó de Heihachi e intentó descubrir la verdad durante el torneo de Tekken 3.

Al terminar el III Torneo del Rey del Puño de Acero, busca a Michelle en el templo azteca, y cuando finalmente la encuentra le hace saber que la resurrección de Ogre formaba parte del plan de Heihachi. Furiosa, Julia desea vengarse de él, pero Michelle le advierte que las artes marciales le fueron enseñadas para proteger la naturaleza sin necesidad de destrucción. Ambas regresan a Arizona para vivir tranquilamente.

El video final de Julia en Tekken 3 fue el primero en la serie en incluir conversaciones habladas. Es el único final de este juego que incluye voces.

Tekken 4 
Julia es jugable en Tekken 4 después de terminar el juego en modo "Arcade" seis veces.

Julia se ha convertido en una estudiante de arqueología. Un día, descubrió que su tierra nativa estaba en peligro de convertirse en un desierto llano; aquello había sido causado por el actual cambio global en los ecosistemas. Julia deseaba rescatar su tierra, y comenzó la búsqueda para restaurar el ecosistema. 

Julia se unió a un grupo de investigación de avances genéticos patrocinada y dirigida por la Corporación G. De hecho, dicha compañía localizaba sus supercomputadoras en un centro de alta seguridad siendo usado para la reforestación por lo que cualquier información sería almacenada en los archivos de sus ordenadores.

Pronto la investigación de Julia llegó a un punto muerto. Soldados de la Mishima Zaibatsu asaltaron los laboratorios de la Corporación en Nebraska y Nepal, robando los datos de reforestación. Julia ni conocía ni le importaban las disputas entre la Mishima Zaibatsu y la Corporación G, pero sabía que la supervivencia de su tierra dependía de esos datos de reforestación. Cuando descubrió que se convocaba el IV Torneo del Rey del Puño de Acero, sus ojos se iluminaron.

Tekken 5 
Julia no consiguió recuperar los datos de reforestación en el pasado torneo. Julia continuó su investigación, pero se daba cuenta de que seguía necesitando los datos perdidos.

Cierto día, Julia recibió una misteriosa carta con una invitación para el inminente V Torneo del Rey del Puño de Acero (se cree que pudo ser enviada por Ganryu). Julia se une a la lucha con sus sueños en juego.

Tekken 6 
Julia fue el último personaje femenino por confirmar en Tekken 6.

Gracias al luchador de sumo Ganryu, Julia recuperó por fin sus datos de investigación. Ganryu estaba enamorado de ella, y creía que entregándole los datos conseguiría su amor, pero ella lo rechazó igualmente, con lágrimas en sus ojos.

Julia regresó a Arizona ahora que ya había terminado sus planes de reforestación y empezó a buscar un equipo que le ayudara a completar los datos. 

Cierto día, una anciana india se le acercó afirmando que podía hablar con los espíritus. La anciana le hizo una apocalíptica predicción: «Jin Kazama y Kazuya Mishima no deben llegar a enfrentarse. Si lo hacen, un gran mal resurgirá para destruir la Tierra». Julia al principio se mostró escéptica, pero con el anuncio del nuevo VI Torneo del Rey del Puño de Acero, Julia comenzó a temer que la profecía de la anciana se hiciera realidad.

Spin-offs y juegos relacionados

Tekken Tag Tournament 
Julia Chang aparece como personaje jugable en dicha entrega. Sin embargo, Tekken Tag Tournament no es una continuación de ninguna entrega, ya que es un juego de lucha sin argumento (se les suele llamar "Dreammatch") que reúne a todos los personajes de los tres primeros juegos. En este juego, tiene como sub-jefe a Ogre. En el vídeo final, Julia se encuentra a un lado de Michelle, ambas sentadas conversando entre ellas, pero se desconoce de qué, ya que el audio sólo es música, sin voces. Después ella se levanta, se estira y sonríe.

Tekken Tag Tournament 2 
Este segundo juego de la sub-serie "Tag Tournament", al igual que el primero, no tiene un argumento canónico dentro de la historia principal de la serie. Julia Chang entra en el torneo sustituyendo a su amiga que se encuentra lesionada en el hospital, se dedica a la lucha libre y le pide a Julia que la sustituya en el torneo disfrazándose de ella. Entonces Julia participa en el torneo enmascarada bajo el nombre de Jaycee para no ser reconocida.

Street Fighter X Tekken 
Julia es un personaje jugable en Street Fighter X Tekken, un juego de lucha crossover entre Capcom y Namco. Su compañero en este juego es Bob.

Un miembro de un grupo pro-ambiental informa a Julia de una misteriosa caja que iba dentro de un meteorito que ha caído en la Antártida, y que emana una energía desconocida pero de gran poder. Preocupada de que el poder de la caja pueda ser usada para fines malignos si cayera en manos equivocadas, decide viajar a la Antártida por voluntad propia. Sin embargo, ella sabía que partir de viaje ella sola con esa misión era muy peligroso, sobre todo por los numerosos investigadores  y agentes del gobierno, sin olvidarse de la corporación Mishima Zaibatsu y la organización Shadaloo, que la iban a perseguir. Buscando información antes de partir, Julia ve un hombre poco común en una noticia del periódico local "Un fugitivo peligroso ha sido detenido por un famoso cazador de recompensas". Julia pensó que él sería su guardaespaldas.

Bob Richards, el misterioso cazador de recompensas del que hablaba la noticia, acepta sin ningún tipo de problemas la oferta de trabajo de Julia. "Un trabajo es un trabajo", le contestó. Julia se preguntaba si realmente Bob era consciente de los peligros que implica enfrentarse a dos peligrosas organizaciones como Mishima Zaibatsu y Shadaloo. A pesar de la incertidumbre, Julia y Bob terminan viajando juntos a la Antártida en busca de la misteriosa caja. En el viaje, Julia y Bob forjarán una buena relación de amistad.

En la secuencia final, Julia y Bob aparecen sentados en la terraza de un bar. Julia se dispuso a pagar a Bob por su trabajo de guardaespaldas, pero él cortésmente negó el pago y le dijo que él no había ido con ella por el dinero, sino por la experiencia de vivir una aventura. Julia sonríe y le dice que es un hombre muy noble y, también, encantador. A lo que Bob responde "Es un buen comienzo", guiñando un ojo.

Epílogos

Tekken 3 
Tras derrotar a Ogre, Julia comienza a llamar a Michelle. Esta aparece pero muy debilitada y se cae. Michelle explica a Julia los planes de Heihachi Mishima de hacerse con el poder de Ogre. Julia promete evitarlo, pero Michelle le dice que la fuerza no debe usarse para herir a los demás, sino para ayudar a los demás. Tras eso, Michelle le pide que regresen a Arizona.

Tekken 4 
Tras ganar el torneo, Julia llega a los laboratorios de la Mishima Zaibatsu. Allí descubre el proyecto Genocell para introducir el Gen Diabólico en Heihachi. De repente, aparece el Dr. Abel. Este le dice que cuando se intenta combinar los genes de un humano y un demonio, los genes demoníacos consumen al humano, haciéndose imposible cualquier tipo de combinación, pero con Genocell, los genes humanos pueden controlar a los demoníacos y le pide unirse al equipo de investigación. Julia se niega y comienza a cancelar el programa. Abel la amenaza con dispararle. Julia lo elimina y Abel dispara, pero Julia logra esquivar los disparos y marcharse. Tras volver a su hogar, promete reforestar su tierra algún día.

Tekken 5 
Julia consigue los datos de reforestación y con el dinero conseguido, construye unos laboratorios para probar los datos, pero los desiertos de Arizona eran demasiado áridos y las pruebas fallaron. En la siguiente escena, Julia se encuentra paseando por un frondoso bosque muy feliz. de repente, se despierta, solo era un sueño y ella se encuentra en sus laboratorios. Cuando vuelve a examinar una de las probetas, se da cuenta de que una hierba ha florecido. En la siguiente escena, Julia se encuentra otra vez en el bosque y abraza la probeta.

Tekken 6 
De vuelta en Arizona, Julia se encuentra escalando una pared rocosa. Con mucho esfuerzo logra llegar a la cima, donde queda impresionada por el enorme y frondoso bosque que se encuentra a sus pies.

Curiosidades 

 Es posible que parte del final de Tekken 5 de Julia sea canónico, ya que en el prólogo de PSP a Tekken 6 , se afirma que ha reforestado con éxito partes de Arizona, y se menciona en la historia de Ganryu que él había recuperado los datos para ella.
Esos bosques se ven en su final de Tekken 6. 

 Su perfil de Tekken 7 dice que necesita fondos para continuar con su proyecto de reforestación, aunque no está claro en qué etapa de éxito se encuentra el proyecto.

 A diferencia de casi todos los demás personajes femeninos, Julia golpea a su oponente mientras se monta sobre ellos después de una entrada ; los personajes femeninos suelen abofetear a su oponente.

 Julia es el único personaje femenino que tiene un segundo tiro hacia atrás.

 A diferencia de la mayoría de los personajes femeninos, ella no posa durante una carga de Ki y no puede dar la vuelta con u / b, b.

Personajes de Tekken
Personajes femeninos en videojuegos
Estadounidenses ficticios
Luchadores profesionales ficticios